Южный Коспашский — посёлок (в 1957—2009 гг. — посёлок городского типа) в Пермском крае России. Входит в Кизеловский городской округ.

Ближайшая железнодорожная станция города Кизел находится в 16 км к северо-западу от посёлка. Расположен в южной части Коспашского месторождения угля.

История 
Основан в 1941 году при разработке угольной шахты. 

1 апреля 1945 года здесь вступила в строй первая очередь шахты № 33 — Капитальная, 30 декабря 1951 года — вторая очередь (с 1 октября 1971 года шахта носила название «Широковская»).

С 1949 до 1957 года был частью города Коспаш.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 января 1957 года из города Кизела выделены посёлок при шахте № 33-Капитальная и отнесен к категории рабочих поселков с присвоением наименования — рабочий посёлок Южный-Коспашский.

С 1980 года в посёлке существовал Кизеловский филиал Пермского завода электроприборов, работали филиал Кизеловской швейной фабрики и цех водоснабжения Кизеловского ремонтно-механического завода. 

Законом Пермского края 8 июня 2009 года № 431-ПК «Об административно-территориальных изменениях административной территории города Кизела Пермского края», к 1 июля 2009 года был отнесён к сельским населённым пунктам.

С декабря 2004 года до апреля 2018 года посёлок был центром Южно-Коспашского сельского поселения Кизеловского муниципального района.

Население 

Население — 1393 жителя (2017 год).

Улицы 

 ул. Широковская
 ул. Октября
 ул. Матросова
 ул. Есенина
 ул. Коперника
 ул. Шоссейная
 ул. Шахтерская
 пер. Учебный
 ул. Тухачевского
 ул. Тольятти
 ул. Таежная
 ул. Сеченова
 ул. Погрузочная
 ул. Перова
 ул. Механизаторов
 ул. Мартовская
 ул. Линейная
 ул. Кремнёвая
 ул. Корнилова
 ул. Клубная
 ул. Истомина
 ул. Индустриальная
 ул. Заклубная
 ул. Заводская
 ул. Дубинина
 ул. Грибоедова

Экономика 
 Кизеловский филиал Пермского завода электроприборов,
 филиал ООО Кизеловская швейная фабрика «Инициатива»,
 отделение почтовой связи.

Социальная сфера 
Больница (ранее — медсанчасть), аптека.

Учреждения образования представлены средней школой № 17 и детсадом.

Источники

Ссылки 
 Фотографии Южного Коспаша

Примечания 

Населённые пункты Кизеловского городского округа
Бывшие посёлки городского типа Пермского края